Авл Посту́мий Альби́н () — полное имя некоторых римлян из патрицианского рода Постумиев: Авл Постумий Альбин — консул Римской республики 242 года до н. э.
 Авл Постумий Альбин Луск — консул 180 года до н. э.
 Авл Постумий Альбин — консул 151 года до н. э.
 Авл Постумий Альбин — сын предыдущего, легат времён войны с Нумидийским царством.
 Авл Постумий Альбин — по разным версиям, сын предыдущего или одно с ним лицо; консул 99 года до н. э.
 Авл Постумий Альбин — легат в Союзническую войну; отождествляем современными исследователями с предыдущим.
 Авл Постумий Альбин — монетный триумвир около 96 и претор около 82 годов до н. э.; возможный монетарий 81 года до н. э.
 Авл Постумий Альбин — легат Гая Юлия Цезаря на начальном этапе гражданской войныBroughton R. The Magistrates of The Roman Republic. — , 1952. — Vol. II — P. 279..

Примечания